Јуниверсити Хајтс има више значења:
 Јуниверсити Хајтс (Ајова)
 Јуниверсити Хајтс (Охајо)